Partido de la Reforma puede referirse a:

 Partido de la Reforma de los Estados Unidos, partido político de los Estados Unidos.
 Partido Reformista Estonio, partido político de Estonia.